Timomachos ist der Name folgender Personen:

 Timomachos (Historiker), griechischer Historiker 
 Timomachos (Maler), griechischer Maler 
 Timomachos (Stratege), athenischer Stratege 
 Timomachos (Thebaner), thebanischer Krieger